Le Cantraine est un fromage belge originaire de Wallonie.

Notes et références

Liens 
 https://www.fermedecantraine.be/

Voir aussi 
 Liste de fromages belges

Fromage wallon